ASX est un sigle qui renvoie à :
 Australian Stock Exchange, une bourse australienne ;
 Advanced Stream Redirector, un format de fichier, selon la liste des abréviations en informatique.

ASX est un code qui renvoie à :
 .

Voir aussi 
 Mitsubishi ASX, une voiture